Placer, municipalità delle Filippine nella Provincia di Masbate
Placer, municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Norte
Contea di Placer, contea della California negli Stati Uniti d'America